Serginho Chulapa — futebolista brasileiro
Sérgio Cláudio dos Santos — futebolista brasileiro 
Paulo Sérgio Oliveira da Silva — futebolista brasileiro
Sérgio Dutra Santos — voleibolista brasileiro

Desambiguações de antropônimos
Hipocorísticos